Ліме () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Ліме () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Ліме () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Ліме () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена